Национальный молдавский дивизион 2016/2017 — 26-й чемпионат Молдавии по футболу, который начался в июле 2016 года, а закончился 30 мая 2017 года золотым матчем.

Участники 
В чемпионате 2016/17 годов принимает участие 11 команд. Новым участником чемпионата стал клуб «Унгень». В конце июня стало известно, что футбольный клуб «Спикул», победитель Дивизии А предыдущего сезона, снялся с чемпионата Молдовы. 14 июля комитет FMF решил расширить чемпионат до 11 команд, таким образом Академия и Саксан не выбывают из национальной дивизии.

Лицо команды

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Результаты матчей

Золотой матч 
30 мая в 20:00 на стадионе «Зимбру» второй год подряд прошел «Золотой матч», в котором номинальным хозяином был «Шериф», а гостем «Дачия». Причиной данной игры стало одинаково набранное количество очков в турнирной таблице.

Матче в дополнительное время закончился с результатом 1:1, а в серии пенальти со счётом 3:0 оказались сильнее тираспольчане. Золотые медали второй год подряд получил «Шериф».

Судьями на матче была молдавская бригада арбитров: главный арбитр — Вячеслав Банарь, ассистенты — Сергей Трофан и Виктор Мардарь, арбитры за воротами — Петр Стоянов и Габриэль Тупичка, резервный арбитр — Филипп Алексанкин и судейский инспектор — Игорь Шацкий.

См. также 
 Дивизия А 2016/2017

Примечания

Ссылки 
 Регламент чемпионата Молдавии 2016/17
 Отчет сезона на сайте ФМФ

Молдавия
Чемпионат Молдавии по футболу
Спорт в Молдавии в 2016 году
Спорт в Молдавии в 2017 году